Corbula alabamiensis är en musselart som beskrevs av Lea 1833. Corbula alabamiensis ingår i släktet Corbula och familjen korgmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Korgmusslor
alabamiensis